Husch ist der Familienname folgender Personen

 Jakob Husch (1875–1950), hessischer Politiker (Zentrum, CDU)

Husch steht für:

 Husch Husch, (Peter Held) deutscher Hausierer, siehe Liste der Wuppertaler Originale

Siehe auch:
 Hüsch